Сегмент, или отрезок — множество точек прямой, включающее свои концы.
 Сегмент плоской кривой — плоская фигура, заключённая между кривой и её хордой.
 Сферический сегмент — поверхность, часть сферы, отсекаемая от неё некоторой плоскостью.